Die Abkürzung CFG steht für:
 Caine, Farber & Gordon, Inc.
 Campofrío Food Group
 Candidate for Goddess, ein Manga und Anime
 den internationalen Flughafen in Cienfuegos, Kuba, nach dem IATA-Flughafencode
 Comité Français Géosynthétiques, Frankreich
 Compagnie des phosphates et des chemins de fer de Gafsa, eine Tunesische Bahngesellschaft
 Condor Flugdienst GmbH nach dem ICAO-Code
 Configuration; siehe Konfiguration
 Configuration, als Dateierweiterung für Konfigurationsdateien
 Context Free Grammar, kontextfreie Grammatik in der Chomsky-Hierarchie
 Control Flow Graph, deutsch Kontrollflussgraph
 Chemiefaserwerk Guben, siehe auch VEB Chemiefaserwerk Guben
 Chemische Fabrik Grünau, siehe Chemische Fabrik Landshoff & Meyer

CFG